Örnsköldsvik – città della Svezia, capoluogo dell'omonimo comune
 Örnsköldsvik – comune della Svezia
 6795 Örnsköldsvik – asteroide della fascia principale